Il Campionato argentino di rugby a 15 1958  è stato vinto dalla selezione della Capital che ha battuto in finale la selezione della Provincia di Buenos Aires.

Ben 14 le squadre con l'esordio di due nuove selezioni: Valle de Lerma (provincia di Salta) e Sur

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni